Moacir (por vezes grafado Moacyr) é um prenome masculino comum Brasil de origem tupi. 

Segundo Eduardo Navarro, Moacir significa "arrependimento" ou "inveja". Já segundo Regina Obata, significaria "aquele que veio da dor", ou "aqui que vence a dor"..

No romance Iracema, de José de Alencar, Moacir é o primeiro brasileiro, por ser filho da mitológica indígena Iracema com o estrangeiro Martim.

Moacir Andrade, Governador de Alagoas (1989-1991)
Moacy Cirne, desenhista brasileiro
Moacir Costa da Silva
Moacir Dalla, político brasileiro que foi presidente do Senado federal de 1983 a 1985.
Moacyr Flores
Moacyr Franco
Moacyr Frota oficial-general da Força Aérea Brasileira e candidato à Presidência da República em 1998.
Moacir Gadotti
Dom Moacyr Grechi,é um arcebispo brasileiro, com atuação em Porto Velho.
Moacyr Góes
Moacir Japiassu, escritor brasileiro
Moacir Costa Lopes, escritor brasileiro
Moacir Micheletto, deputado federal brasileiro de 1991 a 2012
Moacir Barbosa Nascimento, goleiro do Brasil na Copa do Mundo de 1950
Moacir Claudino Pinto, futebolista brasileiro
Moacir Santos
Moacyr Amaral Santos, Jurista brasileiro e ministro do Supremo Tribunal Federal.
Moacyr Scliar, consagrado escritor brasileiro
Moacyr José Vitti, arcebispo católico da Arquidiocese de Curitiba

Desambiguações de antropônimos
Prenomes